Вячесла́в Влади́мирович Самоду́ров () — российский артист балета и хореограф. Художественный руководитель балетной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2023).

Биография 
Родился в Таллине (ныне — Эстония) в семье военного, с детства занимался фигурным катанием. Когда Вячеславу было восемь лет, отца с семьёй перевели в Ленинград, и мать отвела его в балетную школу — Академию русского балета имени А. Я. Вагановой. Ещё учащимся, вместе с курсом принимал участие в спектаклях Театра оперы и балета имени С. М. Кирова (с января 1992 года — Мариинский театр). Педагогом был Геннадий Селюцкий. После окончания в 1992 году был зачислен в балетную труппу Мариинского театра.

Первое сильнейшее впечатление от современной хореографии он получил в Мюнхене, когда оказался там с небольшой группой учащихся Вагановской школы для участия в концерте. Это были «Свадебка» и «Симфония ре мажор» Иржи Килиана. И уже будучи солистом театра, специально для Международного конкурса «Майя» в 1996 году вдвоём с Юрием Петуховым подготовил миниатюру «Постскриптум» на музыку Р. Щедрина — «монолог Вронского, преследуемого кошмарным видением гибели Анны»:

В резких ударах музыки, в исступлённой скороговорке твердимых движений словно билась назойливая мучительная мысль. Тщетно пытался Вронский отогнать её романтическим воспоминанием о первой встрече с Анной. Он метался, ища выход из невидимого лабиринта, и в гипнотическом безумии провожал взглядом летящий мимо поезд…
{{конец цитаты|источник=Юлия Яковлева, «Петербургский театральный журнал» май 1999}} 
В итоге выиграл золотую медаль конкурса, вскоре после чего был переведён в ранг премьера.

В 2000 году подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов, где также в ранге премьера исполнял хореографию Фредерика Аштона, Джерома Роббинса, Уильяма Форсайта, Ханса ван Манена. C 2003 года работал в балетной труппе Королевского балета в Ковент-Гардене, танцуя в основном английскую классику: Нинетт де Валуа, Кеннета МакМиллана, там же поставил два балета для своих коллег (в 2009 и 2010 году) — опыт, ставший для него определяющим. В 2010 году был приглашён для постановки в Михайловский театр. Травма ноги помешала продолжению карьеры танцовщика, и, покинув Лондон, он уже подумывал о завершении балетной деятельности. Находясь в Берлине, он получил неожиданное предложение из Екатеринбурга на предмет постановки большого спектакля. И вскоре директор театра А. Г. Шишкин предложил ему возглавить балетную труппу Екатеринбургского театра оперы и балета в качестве художественного руководителя.

Год спустя совместно с фондом «Евразия балет» Самодуров организовал в Екатеринбурге проект по поддержке молодых хореографов — «Dance-платформа», на которую приезжают начинающие хореографы и занимают в постановках бо́льшую часть труппы, давая им возможность показать себя. По его инициативе для постановок в театр приглашают «новых классиков»: Пола Лайтфута и Соль Леон, Ханса ван Манена. В 2017 году привлёк в качестве штатного хореографа Антона Пимонова — экс-танцовщика из Санкт-Петербурга. Для научной реконструкции спектакля «Арлекинада» в год 200-летия Мариуса Петипа был приглашён Юрий Бурлака.

Не сразу, но в Екатеринбургском театре изменилась публика: в театр пошли молодые зрители. Он был одним из инициаторов ребрендинга названия театра, исключившего из афиш слово «академический», получившего более ёмкое название — Урал Опера Балет.

В 2016 году, работая над постановкой для Большого театра и выбрав для этого малоизвестный балет, написанный Х. В. Хенце для Ф. Аштона в 1958 году, отталкиваясь от партитуры, перепадов настроений, ритмов и формы, сам написал к нему либретто.

В 2015 году вошёл в жюри международного конкурса-фестиваля «Context. Диана Вишнёва», в 2018 году работал в составе жюри ежегодного Международного фестиваля балета «Dance Open», был председателем жюри по музыкальным театрам на фестивале «Золотая маска» — 2021.

Из увлечений — фотография, на которую в последние годы не остаётся времени, походы в Ельцин-центр.

 Постановки 

 Королевский балет (Лондон)
 2009 — «Нелинейные взаимодействия» на музыку Ю. Катори и Д. Скарлатти
 2010 — «Trip Trac» на музыку Д. Шостаковича

 Михайловский театр
 2010 — «Минорные сонаты» на музыку Д. Скарлатти

 Екатеринбургский театр оперы и балета
 2012 — Amore Buffo по мотивам оперы «Любовный напиток» Г. Доницетти
 2013 — Cantus Arcticus / «Песни Арктики» на музыку Э. Раутаваары
 2013 — «Вариации Сальери» на музыку А. Сальери (новая версия — в 2021 году) 2013 — «Цветоделика» на музыку П. Чайковского, А. Пярта, Ф. Пуленка
 2014 — «Мимолётности» на музыку С. Прокофьева
 2015 — «Занавес» на музыку О. Респиги
 2016 — «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева
 2016 — «Снежная королева» А. Васильева
 2018 — «Пахита» на музыку Э. Дельдевеза и Л. Минкуса в свободной транскрипции Ю. Красавина
 2018 — «Приказ короля» на музыку А. Королёва
 2021 — L.A.D. на музыку Леонид Десятникова (совместно с Максимом Петровым, Максимом Севагиным, Андреем Кайдановским)
 2021 — «Видение розы» К. М. фон Вебера на основе хореографии Михаила Фокина
 2021 — «Конёк-горбунок» на музыку А. Королёва (совместно с Антоном Пимоновым)
 2021 — «Неаполь» на музыку Х. С. Паулли и Э. Хёльстеда

 Dance-платформа
 2012 — H₂O (спектакль идёт под фонограмму, собранную диджем Виталием Жеребцовым)

 Королевский балет Фландрии
 2014 — «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева

 Большой театр
 2016 — «Ундина» Х. Хенце
 2021 — «Танцемания» на музыку Ю. Красавина

 Пермский академический театр оперы и балета
 2017 — «Поцелуй феи» И. Стравинского
 2022 — «Севагин / Самодуров / Пимонов» — одноактный балет на музыку В. Раннева

 Награды и звания 
 1996 — лауреат I премии Международного конкурса артистов балета «Майя» (Санкт-Петербург)
 2013 — специальный диплом жюри конкурса и фестиваля «Браво! — 2012» за балет «H₂O», представленный в рамках Уральской биеннале современного искусства
 2014 — лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Работа балетмейстера/хореографа» («Вариации Сальери», 2013)
 2014 — лауреат конкурса и фестиваля «Браво! — 2013» в номинации «Лучшая работа хореографа» за спектакль «Вариации Сальери» (2013) 
 2014 — «Персона года» по версии газеты «Музыкальное обозрение» за постановку спектакля «Cantus Arcticus», ставшего «Событием года» в балете
 2015 — лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа хореографа» («Цветоделика», 2013)
 2015 — лауреат конкурса и фестиваля «Браво! — 2014» в номинации «Лучшая работа хореографа» за спектакль «Цветоделика» (2013) 
 2015 — «Событие года» по версии газеты «Музыкальное обозрение» за постановку спектаклей «Цветоделика» и «Мимолётности»
 2016 — лауреат Российской национальной премии «Душа танца» в номинации «Маг танца»
 2020 — лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Работа балетмейстера-хореографа» («Приказ короля», 2018)
 2020 — лауреат премии Правительства РФ в области культуры и искусства за 2019 год — за постановку балета «Пахита» в Екатеринбургском театре оперы и балета
 2023 — заслуженный деятель искусств Российской Федерации (26 января 2023) — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Критика 
 Танцовщик
Самодуров — из тех, кого числят балетными интеллектуалами. Он был замечен за невероятную техническую виртуозность и бравурную, героическую манеру танца в самых разных постановках: «Allegro vivace» Дж. Баланчина, «Танго» Х. ван Манена, «Средний дуэт» А. Ратманского, «Юноша и смерть» Р. Пети:

Столь непохожие балеты роднит одно: для танцовщиков каждый подобен спринтерской дистанции, требующей максимального напряжения сил и эмоций в короткий отрезок времени. Не академист и не гротеск, Самодуров — танцовщик именно таких экстремальных состояний. Изматывающая других музыкально-танцевальная плотность — для него то, что надо. Тогда в его танце появляются и пластическая экспрессия, и нервная взвинченность (впрочем, без тени рафинированного «декаданса»).

 Хореограф
 «Минорные сонаты»

Неослабевающий темп, насыщенность текста, поддержки, нарушающие монотонность ровного развития, порой агрессивность острых и резких движений и упоительная красота рождающегося танца, а в нём — при желании улавливаемая нежная история о встречах и невстречах, понимании и расставании. В индивидуальном почерке начинающего хореографа ощущается ясность высказывания и уверенность в выбранной стилистике.
 

 «Amore buffo»

…он доказал, что в наше время в российском театре можно поставить полнометражный спектакль на основе классического танца, не рискуя получить на выходе банально-школьное подражание академическим образцам. Хореограф соединил нашу классику с западной неоклассикой, то есть придал классическим па иные, острые, ракурсы, неожиданные — для отечественного балета — комбинации и развороты тел, вдохнул новую энергетику.
 

 «Ромео и Джульетта»

Первый показ балета прошёл в годовщину смерти Прокофьева и к 400-летию смерти Шекспира. Екатеринбург помянул двух гениев творчески, обретя качественный авторский спектакль, в котором, по словам хореографа, «смыслы свободно фланируют между прошлым и настоящим». А что в конце нет сцены примирения, так это мнение мудрого пессимиста Самодурова. Он считает, что история никого ничему не учит. И, оглядываясь вокруг, кто сей тезис опровергнет?    

 «Приказ короля»

Главная авторская находка Самодурова — это интонация. Рядом с проникновенными, абсолютно кристально выстроенными адажио в рамках одного спектакля появляются разнузданные пляски — и это даже не неоклассические номера для утончённых прима-балерин, а броская, брутальная, агрессивная пляска для балетной шпаны, которая отжигает и угорает с таким напором и самоотдачей, которые можно встретить разве что на рейве.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Артисты балета Мариинского театра
Артисты балета Нидерландов
Артисты Королевского балета (Лондон)
Персоналии:Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета
Лауреаты премии «Браво!»